Пётр Попович-Гученский () — поэт второй половины XVII века украинского происхождения.

Биография 
Происходил, вероятно, из галицкого Подолья, возможно, с Теребовельщины (ныне Теребовлянский район, Тернопольской области Украины. Об этом свидетельствуют названия местностей, упоминавшиеся в его произведениях. Имя Петра Поповича-Гученского записано на одной из страниц рукописного сборника, содержащего его стихи.

Судя по его стихам, можно наверняка утверждать, что он был учителем в сельской школе.

Является одним из деятельных украинских стихотворцев второй половины XVII века. Его стихи, отрывок драмы и интермедия по манере языка и целостности образа высказываний своих мыслей и изложения их в стихотворной форме, дают основание утверждать, что он был талантливым предтечей И. Котляревского.

Один из мастеров, так называемого, нищенского стиха. Его поэзия — это своеобразное сочетание трагического и комического, она реально отображает чисто барочное восхищение непостоянством, изменчивостью окружающего мира. Язык произведений Попович-Гученского приближен к народному.

Избранные стихотворения 
 Вірші нищенськії, утішнії
 Вірш нищенський
 Вірш другий нищенський
 Вірш нищенський, хороший і смішний
 Вірші нищенськії а смішнії
 «Повім я вам, панове, красную приповість…»

Литература 
 Возняк М. Різдвяні й великодні вірші-орації зі збірника кінця XVII — початку XVIII ст. — «Записки Наукового товариства ім. Шевченка», 1910, т. 96, кн. 4, с. 145—146

Украинские поэты
Поэты по алфавиту
Поэты XVII века
Поэты барокко